The Durutti Column  — британская постпанк группа, основанная в 1978 году в Манчестере. Проект гитариста Вини Райли (англ. Vini Reilly), которого часто сопровождает барабанщик Брюс Митчелл и Кейр Стюард (бас-гитара, клавишные). Названа в честь анархистского отряда республиканцев в гражданской войне в Испании — колонны Дуррути (за исключением написания двойной «t» в названии вместо двойной «r»).

Дискография

Альбомы 
 The Return Of The Durutti Column (Factory FACT 14, 1980)
 LC (Factory FACT 44, 1981)
 Another Setting (Factory FACT 74, 1983)
 Amigos Em Portugal (Fundação Atlântica, 1983)
 Without Mercy (Factory FACT 84, 1984)
 Circuses And Bread (Factory Benelux FBN 36, 1986)
 Valuable Passages (Factory FACT 164 / Relativity, 1986)
 The Guitar And Other Machines (Factory FACT 204, 1987)
 The Sporadic Recordings (Sporadic SPORE-1, 1989)
 Vini Reilly (Factory FACT 244, 1989)
 Obey The Time (Factory FACT 274, 1990)
 Dry (Materiali Sonori MASO CD 90024, 1991)
 Red Shoes (Materiali Sonori MASO CD 90037, 1992)
 Sex And Death (Factory Too/London FACD 2.01/828 552-2, 1994)
 Fidelity (Les Disques Du Crepuscule TWI 976-2, 1996)
 Time Was Gigantic ... When We Were Kids (Factory Too/London FACD 2.31/558 330-2, 1998)
 Rebellion (Artful ARTFULCD40, 2001)
 Return Of The Sporadic Recordings (Kooky kookydisc 018, 2002)
 Someone Else's Party (Artful ARTFUL49CD, 2003)
 Tempus Fugit (Kooky kookydisc 019, 2004)
 Heaven Sent (It Was Called Digital. It Was Heaven Sent) (F4, 2005)
 Keep Breathing (Artful ARTFULCD52, 2006)
 Idiot Savants (Artful ARTFULCD62, 2007)
 Sporadic Three (Kookydisc 025, 2007)
 Sunlight To Blue... Blue To Blackness (Kookydisc 027, 2008)
 Treatise On The Steppenwolf (LTMCD 2518, 2008)
 A Paean To Wilson (Kookydisc 29/1 & 29/2, 2010)
 Short Stories For Pauline (LTM Publishing/Factory Benelux LTMCD 2508/FBN 36, 2012)
 Chronicle XL (Kookydisc 60 2014)

Синглы 
 Sketch For Summer/Sketch For Winter (GAP Records SFA 491, 1980)
 Lips That Would Kiss (Factory Benelux FBN 2, 1980 und als CD 1990)
 Deux Triangles (Factory Benelux FBN 10, 1981)
 I Get Along Without You Very Well (Factory FAC 64, 1983)
 Say What You Mean, Mean What You Say (Factory FAC 114, 1985)
 Tomorrow (Factory Benelux FBN 51, 1986)
 The City of Our Lady (Factory FAC 184, 1986)
 Our Lady Of The Angels (Factory FACD 194, 1986)
 The Guitar And Other Marketing Devices (Factory FAC 214, 1987)
 Our Lady Of The Angels (Factory, 1988)
 Womad Live (Factory FACD 234, 1989)
 The Together Mix (Factory FAC 284, 1991)
 Woman (Artful Records ARTFULCD46, 2003)
 Cup A Soup Romance (Scream City SC4.1, 2008)
 Free From All The Chaos / Number Three  (7", Single, Ltd, Cle) (Durutti LOTTA003, 2020)

Публикации 
 Биография и рецензии на Allmusic
 Рецензии Pitchfork
 Рецензии BBC Music

Ссылки 

 Официальный сайт
 Неофициальный сайт
 Дискография на Яндекс. Музыка

Группы постпанка из Великобритании
Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1978 году
Исполнители Factory Records
Группы арт-рока
Группы новой волны из Великобритании
Рок-группы Великобритании